

Cinéma 
 The Watcher, un film américain réalisé par Joe Charbanic, sorti en 2000.
 , un film américain réalisé par Ryan Rothmaier, sorti en 2016.
 The Watcher, un film américano-canadien réalisé par Tim Hunter, sorti en 2018.

Télévision 
 , une série télévisée américaine sortie en 1995 ;
 The Watcher, série télévisée américaine de 2022.

Musique 
 , un morceau de l'album 2001 du rappeur américain Dr. Dre sorti en 1999.